Foliacja – rodzaj budowy skały.
 Foliacja – numerowanie kart.